Amerikai Egyesült Államok
Rockland (Maine)
Rockland (Brown megye, Wisconsin)
Rockland (La Crosse megye, Wisconsin)
Rockland (Manitowoc megye, Wisconsin)
 Rockland (Delaware)
 Rockland (Nyugat-Virginia)